Das Dubai Duty Free Classic 1990 war ein Snooker-Turnier der Saison 1990/91, das vom 5. bis 11. November im Al Nasr Sports Club in Dubai stattfand. Es war die zweite Ausgabe des Ranglistenturniers mit Dubai Duty Free als Sponsor.

Im Gegensatz zum ersten Mal war die gesamte Elite diesmal nach Dubai gekommen. Titelverteidiger Stephen Hendry kam erneut ins Endspiel. Dort traf der neue Weltranglistenerste zum ersten Mal nach dem Wechsel an der Spitze in einem Finalmatch auf die alte Nummer 1 Steve Davis. Hendry gewann mit 9:1, dem höchsten Ergebnis sowohl in der Turniergeschichte als auch in den persönlichen Begegnungen der beiden Spieler, und sicherte sich damit den dritten Turniersieg in Folge in dieser Saison.

Hauptturnier 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Die Spieler ab Platz 33 spielten zwei Qualifikationsrunden, daraus gingen weitere 32 Spieler hervor, die dann den Top 32 zugelost wurden. Im Turniermodus gab es eine Änderung im Halbfinale: Von Best of 9 (5 Gewinnframes) wurde auf Best of 11 erhöht. Die Runden davor und das Finale blieben unverändert (Best of 9 bzw. Best of 17).

kl. = kampflos

Finale

Quellen 

1990
Snookerveranstaltung 1990
Billardturnier in Dubai